Kerk van Wirdum (Groningen), 13e-eeuwse kerk in het Groningse Wirdum.
 Kerk van Wirdum (Oost-Friesland), 14e-eeuwse kerk in het Duitse Wirdum.
 Sint-Martinuskerk (Wirdum), 12e-eeuwse kerk in het Friese Wirdum.